Biografies:
 Cosima Wagner (Bellagio, 1837 - Bayreuth), filla de Franz Liszt i segona muller de Richard Wagner
 Franz Wagner (Imperi Austrohongarès, 1911 - Viena, 1974), futbolista austríac
 Hans Wagner (Riedlingen, ~1456 - Hergiswald, Suïssa, 1516), llec cartoixà, eremita venerat com a beat a l'església catòlica
 Heinrich Leopold Wagner (Estrasburg, 1747 - ~1779, Frankfurt am Main), escriptor alemany del Sturm und Drang
 Jean Wagner (Colmar, 1894 - Mulhouse, 1956), polític alsacià
 Joanna Wagner (1823 - 1894), cantant d'òpera alemanya
 Hans Wagner-Schönkirch (Schönkirchen, 1872 -1940), compositor austríac
 Johann Andreas Wagner (1797 – 1861) paleontòleg, zoòleg i arqueòleg alemany
 Jorge Wagner Goés Conceição o Jorge Wagner (1978, Feira de Santana), futbolista
 Josef Wagner (Zuric, 1916 - Bad Ragaz, 2003), ciclista suís
 Julius Wagner-Jauregg (Wels, 1857 - Viena, 1940), neuròleg, psiquiatre i professor universitari austríac
 Karl Jakob Wagner (Darmstadt, 1772 - 1825), compositor i tocador de corn alemany
 Katrin Wagner (Brandenburg an der Havel, Alemanya Occidental, 1977), piragüista alemanya
 Maud Wagner (comtat de Lyon, Kansas, 1877 – Lawton, Oklahoma, 1961), la primera dona tatuadora coneguda als Estats Units
 Max Leopold Wagner (Munic, 1880 - Washington, 1962), lingüista dedicat a l'estudi de la llengua sarda
 Otto Wagner (Penzing, 1841 - Viena, 1918), arquitecte austríac
 Richard Wagner (Leipzig, 1813 – Venècia, 1883), brillant compositor d'òpera, director d'orquestra i teòric musical alemany
 Robert Wagner, diversos personatges
 Sandro Wagner (1987, Munic), futbolista alemany
 Siegfried Wagner (Triebschen, Suïssa, 1869 - Bayreuth, Alemanya, 1930), director d'orquestra i compositor
 Theodor Wagner (1927), futbolista austríac
 Walter Wagner (notari) (? - 1945), notari que va casar Adolf Hitler amb Eva Braun al búnquer l'abril de 1945
 Warren H. Wagner (Washington D.C., 1920 − 2000), botànic estatunidenc
 Wieland Wagner (1917 – 1966), director d'escena operístic
 Wolfgang Wagner (Wahnfried, 1919 – 2010), director d'òpera alemany
 Francisco Sosa Wagner (Alhucemas, Protectorat espanyol al Marroc, 1946), jurista, catedràtic i escriptor espanyol
 Miscel·lània:
 Wagner (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud
 Societat Wagner, entitat fundada el 1870 i dedicada a la finalitat de fer conèixer l'obra musical de Richard Wagner
 Ratpenat de sacs alars de Wagner (Cormura brevirostris)
 Ratpenat de bigotis de Wagner (Pteronotus personatus)
 Grup Wagner, empresa militar russa